Брянский Рыбзавод — село на севере Кизлярского района Дагестана. Входит в состав сельского поселения Сельсовет «Брянский».

География 
Населённый пункт расположен у побережья Каспийского моря, на трассе Кизляр-Брянск, в 5 километрах к юго-востоку от центра сельского поселения — Брянск и в 63 километрах к северо-востоку от города Кизляр.

История 
Село основано на месте Брянского рыбоприёмного пункта (впоследствии рыбзавод «Новый Брянск»).

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в селе проживал 61 человек (34 мужчины и 27 женщин).Из села идет активный отток населения, что вызвано социальной необустроенностью посёлка (отсутствие социальных объектов, безработица). Другая причина оттока населения — подтопление территории села в результате подъёма уровня Каспийского моря.

Примечания 

Населённые пункты Кизлярского района